Le Crime du père Amaro, roman d'Eça de Queiroz (1875)
 Le Crime du père Amaro, film mexicain de Carlos Carrera (2002), première adaptation cinématographique du roman 
 Le Crime du père Amaro, film portugais de Carlos Coelho da Silva (2005), seconde adaptation cinématographique du roman